Jiří Smutný ist der Name folgender Personen:

* Jiří Smutný (Schauspieler) (* 1922), tschechischer Schauspieler 
 Jiří Smutný (Komponist) (* 1932), tschechischer Komponist und Dirigent
 Jiří Smutný (Journalist) (* 1950), tschechischer Journalist und Fotograf